Lincoln Zephyr (1936) – samochód klasy luksusowej produkowany w latach 1936–1942.
 Lincoln Zephyr (2005) – samochód klasy średniej produkowany w latach 2005–2007.
 Lincoln Zephyr (2022) – samochód klasy średniej produkowany od 2022 roku.